Иоганн Пауль Эбнер фон Эшенбах (; ,  — , ) — немецкий археолог.

Долгое время был секретарем при графе Виндишгреце, занимавшем пост германского посланника в различных городах Италии. Благодаря этому Эбнер имел возможность собрать богатую коллекцию древних монет. По возвращении в Германию Эбнер был сенатором в Нюрнберге и попечителем университета в Альторфе.

Ему принадлежат сочинения: «Zelus Galliae», «Sol Tyrolis oriens et occidens», «Cenotaphium legionis francinicae pedestris» и другие.

Примечания

Литература 
 

Археологи Германии